Bart De Roover – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Raymond de Roover – storico belga naturalizzato statunitense
 Sepp De Roover – calciatore belga